Ahmedovski ist der Familienname folgender Personen:

 Ipče Ahmedovski (1966–1994), jugoslawischer Sänger
 Jašar Ahmedovski (* 1964), serbisch-mazedonischer Sänger